Publio Rutilio Lupo – console nel 90 a.C.
 Publio Rutilio Lupo – pretore di Terracina nel 49 a.C., tribuno della plebe nel 56 a.C.
 Publio Rutilio Lupo – ritenuto figlio del precedente, fu scrittore e storico e fiorì sotto il regno dell'imperatore Tiberio